Krushevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Krusjevo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Grmen, 
 Krusjevo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj, 
 Krusjevo (distrikt i Bulgarien, Gabrovo), Obsjtina Sevlievo,

Grekland 

 Achladochóri (ort i Grekland, Nomós Serrón), Mellersta Makedonien,

Nordmakedonien 

 Krusjevo (kommunhuvudort), Opsjtina Krusjevo,